Lamarche (Canada), gemeente in de Canadese provincie Quebec
Lamarche (Vosges), gemeente in het Franse departement Vosges
Lamarche-en-Woëvre, voormalige gemeente in het Franse departement Meuse
Lamarche-sur-Saône, gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Nonsard-Lamarche, gemeente in het Franse departement Meuse